"The Black Dog" (canção), canção da banda britânica Led Zeppelin
The Black Dog (filme), filme de 1998
The Black Dog, um projeto de música eletrônica

Desambiguações de artes